Kosso peut désigner :

Toponyme 
Kosso, une commune du département de Ouarkoye au Burkina Faso
Kosso, une commune du département de Sanaba au Burkina Faso
Kosso-Tier, une commune du département de Boussoukoula au Burkina Faso
Kosso-You, une commune du département de Boussoukoula au Burkina Faso

Patronyme 
Kosso, rappeur néerlandais d'origine albanaise